Akre bezeichnet:

 Akrê, kurdische Stadt und irakischer Distrikt

Akre ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Akre (1840–1912), norwegischer Politiker
 Sigurd Akre-Aas (1897–1968), norwegischer Fechter

AKRE steht als Abkürzung für:
 Allianz der Konservativen und Reformer in Europa, eine politische Partei auf europäischer Ebene

Siehe auch:
 Acre (Begriffsklärung)

Abkürzung